Цебриков — русская фамилия.

Известные носители:

 Цебриков, Владимир Иванович (?—1879) — генерал-лейтенант, комендант крепости Измаил.
 Цебриков, Георгий Владимирович (1900—после 1966) — профессор, прозаик и публицист, священнослужитель православной и католической церквей.
 Цебриков, Егор Иванович — русский адмирал, участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг.
 Цебриков, Роман Максимович — действительный статский советник, член Академии Наук; его сыновья:
 Цебриков, Александр Романович — русский адмирал, участник русско-турецких войн, капитан Рижского порта.
 Цебриков, Константин Романович — русский генерал
 Цебрикова, Мария Константиновна (1835—1917) — русский критик, публицист, прозаик, переводчик. Дочь генерала Константина Романовича Цебрикова, племянница декабриста Николая Романовича Цебрикова, корреспондента А. И. Герцена.
 Цебриков, Николай Романович — декабрист, участник Кавказской войны.

Примечания